Douglas Douglas-Hamilton, VIII duca di Hamilton – nobile scozzese
 Douglas Douglas-Hamilton, XIV duca di Hamilton – nobile e ufficiale scozzese